Немирів — місто, Вінницька область, Немирівський район.
 Немирів — залізнична станція, що розташована у місті Немирів.
 Немирів — селище міського типу, Львівська область, Яворівський район.
 «Немирів» — санаторій у смт Немирів.
 «Немирів» — заповідне урочище, Львівська область.